Untouchable (Sanctuary – Génrejtek)
Untouchable (dal)
Untouchable (2Pac-dal)
Untouchable (Eminem-dal)
Untouchable (Girls Aloud-dal)
Untouchable (együttes)
Untouchable (televíziós sorozat)